Sulzau ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sulzau (Starzach), Ortsteil der Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

 Sulzau (Gemeinde Golling), Ort bei Golling an der Salzach, Bezirk Hallein, Land Salzburg 
 Sulzau (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg
 Sulzau (Gemeinde Puch), Ortslage am Wiestalstausee bei Puch bei Hallein, Land Salzburg
 Sulzau (Gemeinde Werfen), Katastralgemeinde von Werfen, Land Salzburg